Butman ist der Familienname folgender Personen:

 Igor Butman (* 1961), russisch-US-amerikanischer Jazzmusiker
 Oleg Butman (* 1966), russisch-US-amerikanischer Jazzmusiker, Bruder von Igor Butman
 Samuel Butman (1788–1864), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Buttmann